Tinguipaya (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Tinguipaya (plaats), een plaats in deze gemeente